Gravenkapel (Kortrijk), Gravenkapel te Kortrijk
 Gravenkapel (Ingelmunster), Gravenkapel te Ingelmunster